Ḩalab kan syfta på följande platser:

Iran 

 Ḩalab (ort i Iran), Zanjan,

Syrien 

 Aleppo, stad, 
 Aleppo (provins)

Robotskapade Iranförgreningar